Der Name Felix wurde für vier tropische Wirbelstürme im Atlantik verwendet. Der Name wurde nach 2007 von der Namensliste gestrichen und wird 2013 durch Fernand ersetzt.

Hurrikan Felix (1989), der sich ohne jemals Land zu gefährden im offenen Atlantik auflöste.
Hurrikan Felix (1995), ein Kategorie-4-Hurrikan, der knapp an den Bermudas vorbeizog, und durch hohe Wellen 8 Todesopfer auf den Küsten New Jerseys und South Carolinas forderte.
Hurrikan Felix (2001), der sich nahe der Kapverdischen Inseln bildete und Kategorie 3 erreichte, ohne jemals Land zu gefährden
Hurrikan Felix (2007), ein zerstörerischer Kategorie-5-Hurrikan, der 133 Todesopfer in Nicaragua und Honduras forderte.